Gobrias  je helenizirani oblik perzijskog imena Gaubaruva koje se pojavljuje i u elamskom obliku Kambarma, odnosno akadskom obliku Gubaru. Tijekom ahemenidskog perioda više značajnijih Perzijanaca nosilo je to ime, a među njima su: 

 Gobrias I., general Kira Velikog koji je sudjelovao u osvajanju Babilonije i kratko vladao kao babilonijski satrap (539. – 538. pr. Kr.).
 Gobrias II., babilonijski satrap od 535. do cca 520. pr. Kr.
 Gobrias (elamski satrap), general Darija Velikog i satrap Elama (521. – 490-ih pr. Kr.).
 Gobrias (Darijev sin), sin Darija Velikog i Artistone.
 Gobrias (službenik), neidentificirana osoba spomenuta na zapisima iz Perzepolisa; tijekom 10. godine vladavine Kserksa I. ili Artakserksa I.
 Gobrias (Artakserksov general), jedan od četvorice generala Artakserksa II. u bitci kod Kunakse.

Izvor: Enciklopedija Iranica - Gobryas (Rüdiger Schmitt)